Mazzuoli ist der Familienname folgender Personen:

 Agostino Mazzuoli, italienischer Bildhauer. Sohn des Giuseppe (Il Vecchio).
 Annibale Mazzuoli (1658–1743), italienischer Maler aus Siena.
 Bartolomeo Mazzuoli (1674–1749), italienischer Bildhauer aus Siena.
 Francesco Mazzuoli (1643–1692), italienischer Architekt und Bildhauer, Sohn des Giuseppe (Il Vecchio).
 Giovanni Antonio Mazzuoli (1644–1706), italienischer Bildhauer aus Siena. Bruder des Giuseppe (Il Vecchio) und Vater von Bartolomeo
 Giovanni Mazzuoli (Komponist) (ca. 1360–1426), italienischer Organist und Komponist.
 Giovanni Mazzuoli, auch Stradino genannt, (1480–1549), italienischer Dichter aus Florenz (Strada in Chianti, Ortsteil von Greve in Chianti).
 Giuseppe Mazzuoli, genannt Bastarolo, (1536–1589), italienischer Maler aus Ferrara
 Giuseppe Mazzuoli  Il Vecchio (1644–1725), italienischer Bildhauer aus Siena.
 Giuseppe Maria Mazzuoli (1727–1781), italienischer Bildhauer aus Siena.
 Piero Mazzuoli (1386–1430), italienischer Notar, Richter, Organist und Komponist.